

Persone
 Alessandro Galleani – fisioterapista italiano
 Ely Galleani – attrice italiana
 Ítalo Galleani – direttore di telenovelle cileno
 Luigi Galleani – anarchico italiano

Pagine correlate 
 De Galleani